L'oiseleur est une personne qui prend des petits oiseaux.
 Henri I l'Oiseleur
 Sorbier des oiseleurs
 Oui, je suis l’oiseleur
 L'Oiseleur, l'Autour et l'Alouette

Toponyme 
 Chemin des Oiseleurs